Александър Меншиков може да се отнася за:
 Александър Данилович Меншиков (1673 – 1729), руски политик
 Александър Сергеевич Меншиков (1787 – 1867), руски офицер и дипломат